Jodo může být:
 Jodo (řeka) – řeka na ostrově Honšú v Japonsku
 Alejandro Jodorowsky – čilsko-francouzský herec někdy používající pseudonym Jodo
 džódó – japonské bojové umění s holí